

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kożuchówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Kożuchówka – część wsi Zastawki w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel

Zobacz też 
 Kożuchów, Kożuchówek